Burgtor désigne :

 une porte de l'enceinte de Lübeck, voir Burgtor (Lübeck) ;
 une porte de l'enceinte de Vienne, voir Burgtor (Vienne).